Folgende Liste sortiert die 81 Provinzen der Türkei nach ihrer erbrachten Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt). Im Jahr 2017 belegte die Türkei mit einem BIP von 841 Milliarden US-Dollar Platz 16 in der Rangliste der größten Wirtschaftsmächte weltweit; in Kaufkraftparität (bereinigt für einheimische Preise) betrug das BIP 2.173 Milliarden Internationale Dollar (eine von der Weltbank berechnete Vergleichswährung), womit die Türkei auf Platz 13 lag.

Provinzen nach Bruttoinlandsprodukt 
Türkische Provinzen nach Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2017 erbracht in Millionen Währungseinheiten. Alle Angaben stammen von der Türkischen Statistikbehörde Turkstat.

Liste der Provinzen nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 
Türkische Provinzen nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Jahre 2017. Alle Angaben stammen von der Türkischen Statistikbehörde Turkstat.

Einzelnachweise 

Bruttoinlandsprodukt
!Provinzen nach Bruttoinlandsprodukt